BNC steht für:
 BNC-Steckverbinder (Bayonet Neill Concelman, auch Bayonet Nut Connector oder British Naval Connector), koaxialer Steckverbinder für Hochfrequenzanwendungen
 Banque Nationale du Canada, siehe National Bank of Canada
 Berufsverband Niedergelassener Chirurgen, deutscher Berufsverband
 Biblioteca Nacional de Chile, chilenische Nationalbibliothek, siehe Chilenische Nationalbibliothek
 British National Corpus, englischer Textkorpus
 Bouncer als IRC-Proxy
 Beni Airport, Flughafen von Beni (Kongo), Provinz Nord-Kivu, Demokratische Republik Kongo (IATA-Code)

B.N.C. steht für:
 B.N.C., französische Automarke Bollack, Netter & Cie

bnc steht für:
 Bontok (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprachgruppe der Bontok, ethnische Gruppe auf den Philippinen

Abkürzung